Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XVIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XVIII. Gesetzgebungsperiode begann am 5. November 1990 und endete am 6. November 1994. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XVIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

18